Leptopontia är ett släkte av kräftdjur. Leptopontia ingår i familjen Leptopontiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Leptopontia